KB steht als Abkürzung für:
 Bonn Hauptbahnhof nach DS 100
 Chevrolet KB, siehe Chevrolet Master
 Royal Bhutan Airlines, siehe Drukair
 Kaltblüter (Pferd)
 Kantonalbank
 Katasterbereich
 Katathymes Bilderleben, siehe Katathym Imaginative Psychotherapie
 Kalkulationsbasis-Preis, Listenpreis des Herstellers bei Reifen
 Kieferbruch
 Kircher Bauerschaft, bei Hannover
 Kit & Buggy Service, dänischer Automobilhersteller
 Kleinbild, siehe 35-mm-Film
 Gymnasium Kleine Burg
 Knight Companion des Order of the Bath
 Knorr-Bremse, ein Hersteller von Bremssystemen
 Knowledge Base, Wissensdatenbank
 Königliche Bibliothek, siehe Königliche Bibliothek der Niederlande, Dänische Königliche Bibliothek, Königliche Bibliothek zu Stockholm, Staatsbibliothek zu Berlin
 Kommunistischer Bund
 Kritischer Bericht, im Editionswesen
 Kulturbund 
 Kundenberater
 Künstliche Besamung, bei landwirtschaftlichen Nutztieren
 Kurzzeitbetrieb, eine Leistungsangabe z. B. auf Typenschildern, siehe Nennbetriebsart
 Kirkwood-Buff-Theorie (KB-Theorie), Theorie der Lösung von Molekülen
 Kleinbahn (Modelleisenbahn) österreichischer Modellbahnhersteller

KB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ägypten: Gouvernement al-Qalyubiyya
 Deutschland: Landkreis Waldeck-Frankenberg (für Korbach)
 Griechenland: Kavala
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Norwegen: Hallingdal in der Provinz Viken
 Österreich: Bezirk Kitzbühel

KB steht für:
 Basenkonstante in der Chemie

kB steht für:
 Boltzmann-Konstante in der statistischen Mechanik

kB steht als Abkürzung für:
 Kein Bock in der Jugend- und Internetsprache, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#K
 Kilobyte (Dezimalpräfix), Abkürzung für 103 Bytes = 1.000 Bytes; siehe Byte#Präfixe

kb steht als Abkürzung für:
 Kilobit (Dezimalpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 103 Bits = 1 KBit oder 1.000 Bits; siehe Bit
 Kilobase, 1000 Basenpaare (bei DNA bzw. doppelsträngiger RNA) bzw. 1000 Nukleotide (bei einsträngiger RNA)

KB